Der Rajon Koselez (ukrainisch /; russisch /) lag in der Oblast Tschernihiw in der Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Koselez. Die Fläche des Rajons betrug etwa 2.660 km². Am 1. Dezember 2011 lebten 49.636 Einwohner auf dem Gebiet des Rajons.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tschernihiw.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast Tschernihiw und grenzte im Norden an den Rajon Tschernihiw, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Kulykiwka, im Osten an den Rajon Nossiwka, im Südosten an den Rajon Bobrowyzja, im Süden und Westen an die Oblast Kiew mit den Rajonen Browary, Wyschhorod und Iwankiw.

Im Westen wird das ehemalige Rajonsgebiet natürlich durch das Kiewer Meer begrenzt, mitten durch es verläuft der Fluss Desna, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 135 Metern.

Administrative Gliederung

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Koselez
Rajon Tschernihiw
Aufgelöst 2020